Milionerzy – teleturniej emitowany w polskiej telewizji TVN, na podstawie formatu Who Wants to Be a Millionaire?
 Who Wants to Be a Millionaire? – wersja brytyjska
 Who Wants to Be a Millionaire? – wersja amerykańska
 Milionerzy – niemiecko-amerykański film animowany z 1999 roku
 Milionerzy – amerykańsko-brytyjski film fabularny z 2004 w reżyserii Danny’ego Boyle’a

Zobacz też 
 Milioner